Jancsik Ferenc (1882–1938) a Magyar Tanácsköztársaság idején a Vörös Őrség vezetője.
 Jancsik Ferenc (1946. január 12. –) magyar színész.